Czajkowski oder Cuajkowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Czajkowski, auch André Tchaikowsky (1935–1982), polnischer Komponist und Pianist
 Daniel Czajkowski (* 1978), polnischer Radrennfahrer
 James Paul Czajkowski (* 1961), US-amerikanischer Veterinärmediziner und Schriftsteller, der unter den Künstlernamen James Rollins und James Clemens schreibt
 Ljubomir Czajkowsky (* ?), österreichischer Tennisspieler
 Michał Czajkowski (1804–1886), polnisch-ukrainischer Schriftsteller
 Przemysław Czajkowski (* 1988), polnischer Diskuswerfer

it:Čajkovskij